Појам Вилен може да се односи на:

 Вилен (Доња Саксонија)
 Вилен (река)
 Ил и Вилен, је департман у северозападној Француској
 Клајн Вилен, је општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија